Weigendorf ist der Ortsname von

 Weigendorf, Gemeinde im Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Weigendorf (Loiching), Ortsteil der Gemeinde Loiching, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern